Lijn 2 is een metrolijn van de metro van Busan met een trajectlengte van 44,5 km. De lijn telt 42 stations. De kleur van de lijn is groen.

In 1991 werd met de aanleg van het deel tussen Hopo en Seomyeon begonnen. In 1999 was dit deel van de metrolijn, met een lengte van 22,4 km, gerealiseerd. De verder uitbreidingen volgden de jaren daarop:
 Seomyeon naar Geumnyeonsan: 2001
 Geumnyeonsan naar Gwangan: januari 2002
 Gwangan naar Jangsan (eindpunt in Haeundae-gu): augustus 2002
 Hopo naar Yangsan, 7,2 km: januari 2007
 Busan nationale universiteit Yangsan campus: oktober 2009 - (tussenliggend station)

Metrostations 

Metro van Busan
Busan 2